Фулк IV Анжујски (Шато Ландон, 1043 - Анже, 14. април 1109) је био гроф Анжуа. Био је син Geoffrey II, Count of Gâtinais и Ерменгарде Анжујске.

Породично стабло 

Рођени 1043.
Умрли 1109.
Грофови Анжуа
Добитници Златне руже